O’Daniel ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert O'Daniel (1903–1977), deutscher Mineraloge, Kristallograph 
 John W. O’Daniel (1894–1975), US-amerikanischer General
 W. Lee O’Daniel (1890–1969), US-amerikanischer Politiker (Texas)